Юли́я Олего́вна Дя́кина — российская актриса оперетты и мюзиклов, певица, переводчик песен и педагог по вокалу и актёрскому мастерству. Лауреат международных конкурсов, лауреат театральных премий «Золотая маска» (2019) и «Золотой Софит» (2022).

Биография

Ранние годы 
Родилась 13 марта 1993 года в Екатеринбург е. Почти десять лет прожила в Верхней Пышме. С 8 лет распевала все партии из мюзикла Notre Dame de Paris. Обучалась классическому вокалу в музыкальной школе у Анатолия Максимовича Губского. Также занималась в ЦД «Факел» у Валентины Соколовой и в ДК «Металлург» у Ольги Гришиной.

В 2015 году окончила Екатеринбургский театральный институт (курс К. С. Стрежнева), отделение «Актёр музыкального театра». В 2012—2019 гг. была солисткой Свердловского театра музыкальной комедии. С первого курса участвовала в театральных постановках у главного режиссёра, наставника.

«Феей-крёстной» считает московского режиссёра Алексея Франдетти, ставившего в Екатеринбургской музкомедии «Казанову» и «Бернарду Альбу», играла главные роли, исполняя в первом по очереди две партии — Генриетты и Мими. Алексей Борисович помог Дякиной с переездом в Москву в 2019 году, задействовал в спектакле «Дамское счастье» в Театре сатиры, без кастинга в инста-мюзикле «Мой длинноногий деда» в 2020, удостоенного премии «Звезда театрала» в номинации «Лучший ответ пандемии» (2020). В июне 2021 года из онлайн-проекта вышел спектакль «Дорогой мистер Смит» в санкт-петербургском театре «Приют комедианта».

В 2020 году детективном сериале «След» сыграла Догову и спела на русском в дубляже за Джорни в американском фэнтези-мюзикле «Мистер Джангл и рождественское путешествие».

В 2014 году удостоилась 2-й премии в номинации «Мюзикл» на V Международном конкурсе молодых артистов оперетты и мюзикла имени В. А. Курочкина под двойной фамилией Дякина-Турова. Никита Туров приходился мужем, однокурсником и партнёром по сцене в спектаклях Свердловского театра музыкальной комедии. Владеет приёмами фехтования и навыками стрельбы из огнестрельного оружия, играет на фортепиано, гитаре. С осени 2021 года живёт в Санкт-Петербурге. Создатель рок-оперы «Орфей & Эвридика» композитор Александр Журбин, назвал Дякину будущей звездой мирового масштаба по получении Юлией за роль Эвридики премии «Золотая маска».

В 2019 году работает ведущей программы «Утренний экспресс» на «Четвёртом канале».

В 2021 году приняла участие в шоу «Большой мюзикл» Франдетти на канале «Культура», заняв третье место. Приняла участие в арт-кластере «Таврида» творческой антишколы театра, провела совместно с ним профессиональный воркшопе «Песня как монолог». В 2020 году занималась переводом текстов для «Новогоднего мюзикла» Алексея Борисовича и компании Stairway Lab и бродвейского мюзикла «Семейка Аддамс» в Тюменском БДТ .

В феврале 2022 года заняла третье место в XI ежегодном творческом конкурсе «Творческая актёрская лаборатория» под руководством Алексея Франдетти при кинокомпании «Амедиа», посвящённой музыкальному кино.

Театр

Свердловский академический театр музыкальной комедии 
 мюзикл «Казанова», К. Лацис (реж. А. Франдетти) — Генриетта, Мими
 мюзикл «Екатерина Великая», С. Дрезнин (реж. Н. Чусова) — Принцесса Фике
 рок-опера «Орфей & Эвридика», А. Журбин (реж. К. Стрежнев) — Эвридика
 мюзикл «www.силиконовая дура.net», А. Пантыкин (реж. К. Стрежнев) — Нора Исанина
 мюзикл «Бернарда Альба», М. Д. Лакьюза (реж. А. Франдетти) — Адела
 мюзикл «Декабристы», Е. Загот (реж. К. Стрежнев) — Софи Салтыкова
 мюзикл «Чёрт и девственница», А. Тровайоли (реж. К. Стрежнев) — Аделина
 мюзикл «Обыкновенное чудо», Г. Гладков (реж. Д. Белов) — Принцесса
 мюзикл «Яма», С. Дрезнин (реж. Н. Чусова) — Нина
 оперетта «Летучая мышь», И.Штраус (реж. К.Стрежнев) — Мелани
 оперетта «Графиня Марица», И.Кальман (реж. М. Г. Керени) — Лиза
 мюзикл «Скрипач на крыше», Дж. Бок (реж. К.Стрежнев) — Годл
 мюзикл «Мёртвые души», А. Пантыкин (реж. К. Стрежнев) — Лизонька
 оперетта-комикс «Микадо», А. Салливан (реж. А. Франдетти) — Пиип-Бо
 мюзикл «Весёлые ребята», И. Дунаевский, М. Дунаевский (реж. К. Стрежнев) — Гостья в глухом платье
 музыкальная сказка «Секрет храбрости», В. Брусс (реж. В. Савинов) — Белочка
 спектакль #Страсть и Стразы (реж. С. Юнганс) — Лана/Она/Женщина
 мюзикл «Вовка в 3Dевятом царстве», В. Баскин (реж. С. Юнганс) — Принцесса Горошина
 ревю «Бродвей-LAND» (реж. А. Пляскин) — Солистка

Московский академический театр сатиры 
 Дениза Леру — мюзикл «Дамское счастье», А. Рубцов (2020, реж. М. Тихонова).

Продюсерский центр Николая Забелина 
 2019—2021 — мюзикл «Маленький магазинчик ужасов», А. Менкен (реж. А. Преснов) — Одри

Театр «Приют Комедианта» 
 2021 — мюзикл «Дорогой мистер Смит», П. Гордон (реж. А. Франдетти) — Джуди Эббот

Instagram-мюзикл 
 2021 — мюзикл «Мой длинноногий деда», П. Гордон (реж. А. Франдетти) — Джуди Эббот

ТЮЗ имени А.А. Брянцева 
 2022 — мюзикл «Обыкновенное чудо», Г. Гладков (реж. А. Франдетти) — Принцесса

Театр на Таганке 
 2022 — мюзикл «Петя и Фолк. Тайны миров», А. Зубец (реж. А. Франдетти) — Вероника

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 
 2022 — мюзикл «Пётр I», Ф. Уайлдхорн (реж. Ю. Александров) — Евдокия Лопухина

Озвучивание и дубляж 
 2020 — «Мистер Джангл. Рождественское путешествие» (реж. Е.Толоконников) — Джорни

Фильмография 
 2020 — Сериал «След» — Догова

Награды и премии 
 2014 — Лауреат V Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла им. н.а. СССР В. А. Курочкина 2 место в номинации «Мюзикл» и Приз зрительских симпатий в Екатеринбурге.
 2018 — Лауреат Премии «Браво-2017» в номинации «Лучший дуэт в музыкальном театре» с Андреем Пляскиным за роль Эвридики в рок-опере «Орфей & Эвридика» в Екатеринбурге.
 2018 — Лауреат VII Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла им. н.а. СССР В. А. Курочкина 1 место в номинации «Мюзикл» в Екатеринбурге
 2019 — Лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Женская роль в оперетте/мюзикле» за роль Эвридики в рок-опере «Орфей & Эвридика» в Москве
 2021 — Лауреат молодёжной премии Санкт-Петербурга в области художественного творчества в номинации «За достижения в области сценического творчества»
 2022 — Номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Женская роль в оперетте/мюзикле» за роль Джуди Эббот в мюзикле «Дорогой мистер Смит» в Москве
 2022 — Номинант XV Международной общественной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» в номинации «Лучшая женская роль» за роль Джуди Эббот в мюзикле «Дорогой мистер Смит»
 2022 — Лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» — «Лучшая женская роль в мюзикле» за роль Джуди Эббот в мюзикле «Дорогой мистер Смит»
 2022 — Номинация на российскую национальную премию «Музыкальное сердце театра» — «Лучшая исполнительница главной роли» за роль Джуди Эббот в спектакле «Дорогой мистер Смит»
 2022 — Номинация на российскую национальную премию «Музыкальное сердце театра» — «Лучший текст песен (автор/перевод)» за перевод спектакля «Семейка Аддамс»

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Юлии Дякина на Twitter
 Официальная группа Юлии Дякиной Вконтакте
 Юлия Дякина на сайте театра Сатиры
 Официальный канал Юлии Дякиной на YouTube.
 Официальная страница Юлии Дякиной в Instagram.
 Юлия Дякина на сайте Кинолифт
 Юлия Дякина на сайте театра «Приют комедианта»
 Юлия Дякина — Дорогой Мистер Смит, Магазинчик ужасов и про то, как деда искал дом, а нашёл приют — канал «Musical Universe», 30 июня 2021